Municipio de Truro puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Truro (condado de Aurora, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Aurora.
 Municipio de Truro (condado de Knox, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Truro (condado de Franklin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Franklin.